Cognaat (taalkunde), woorden met gemeenschappelijke oorsprong.
Cognaat (verwantschap), bloedverwanten langs moederszijde.